Чемпионат Люксембурга по футболу 1991/1992 — 78-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Первая стадия чемпионата

Вторая стадия чемпионата

Турнир за чемпионство

Переходный турнир

Группа А

Группа В

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1991/1992
Люксембург
Люксембург
1991 год в Люксембурге
Спорт в Люксембурге в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992